Лео́нтьевская улица — название улиц в различных населённых пунктах России.

 Леонтьевская улица — улица в посёлке Александровка Кошкинского района Самарской области.
 Леонтьевская улица — улица в Вельске.
 Леонтьевская улица — улица в Вичуге.
 В Санкт-Петербурге:
 Леонтьевская улица — улица в Петергофе.
 Леонтьевская улица — улица в Пушкине.
 Леонтьевская улица — прежнее (1864—1952) название Смольного проезда.
 Леонтьевская улица — улица в Тутаеве.

См. также 
 Леонтьевский переулок